Беєшть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Чернетешть.
 Беєшть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Пуй.